Potami – bogowie mitologii greckiej
 Potami – miejscowość na Cyprze, w dystrykcie Nikozja
 Dio Potami – miejscowość na Cyprze, w dystrykcie Nikozja
 To Potami – grecka partia polityczna